Ефраин А. Гутијерез има више значења:

 Ефраин А. Гутијерез (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ефраин А. Гутијерез (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ефраин А. Гутијерез (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ефраин А. Гутијерез (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику